Miejscowości w USA:
 Alcester – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Union
Gminy w USA:
 Alcester (ang. Alcester Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Union
W Wielkiej Brytanii:
 Alcester – miasto w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Alcester – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)